Вершбо́у () — американская фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Вершбоу, Александр (род. 1952) — американский дипломат.
 Вершбоу, Лиса (род. 1953) — американский ювелир, искусствовед и интерьерный дизайнер, коллекционер.